Matzdorf ist der Ortsname mehrerer Orte:

in Deutschland:
 Matzdorf (Schönhausen), einen Ortsteil der Gemeinde Schönhausen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

in Polen:
 Maciejewo (Maszewo), ehemals Matzdorf im Landkreis Cammin in Pommern, heute Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Maszewo
 Maciejów (Kluczbork), ehemals Matzdorf im Landkreis Kreuzburg O.S., heute Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Kluczbork
 Maciejowiec, ehemals Matzdorf im Landkreis Löwenberg in Schlesien, heute Ortschaft der Gemeinde Lubomierz
 Matuszowice, ehemals Matzdorf im Landkreis Crossen (Oder) in der Niederlausitz, heute Ortschaft der Gemeinde Tuplice
 Mazańcowice, ehemals Matzdorf im Landkreis Bielitz in Schlesien, heute Ortschaft der Gemeinde Jasienica

in der Slowakei:
 Matejovce (Poprad), Ortsteil Stadt Poprad
 Matejovce nad Hornádom, Gemeinde in der Slowakei

in Tschechien:
 Matějovice (Rusín), ehemals Matzdorf im Landkreis Jägerndorf, heute Ortsteil der Gemeinde Rusín

Matzdorf ist der Nachname von: 

 Georg Matzdorff (1863–1930), Architekt und Magistratsbaurat in Berlin
 Heli Matzdorf, deutsche Schwimmmeisterin in den Jahren 1967/68
 Pat Matzdorf (* 1949), US-amerikanischer Hochspringer
 Paul Matzdorf (1864–1930), deutscher Schriftsteller und Bildhauer
 René Matzdorf (* 1964), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 dem Eislaufpaar Sonja Matzdorf-Pfersdorf und Günther Matzdorf aus Nürnberg mit deutschen und internationalen Erfolgen in den Jahren 1963 bis 1966, siehe Matzdorf-Pfersdorf